Brewcaria är ett släkte av gräsväxter. Brewcaria ingår i familjen Bromeliaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gräsordningen
Brewcaria